Национальный молдавский дивизион 2009/2010 — 19-й чемпионат Молдавии по футболу, в котором приняли участие 12 клубов (проходил с 5 июля 2009 года по 16 мая 2010 года). Чемпионом в 10-й раз подряд стал тираспольский «Шериф».

Клубные изменения Национальной дивизии 
6 июня 2009 года тираспольский клуб «Тилигул-Тирас» заявил о прекращении своего существования. Таким образом, столичная «Академия» не выбыла в Дивизион «A» . Также в Высшей лиге выступил победитель Дивизиона «A» сезона-2008/09 — «Вииторул» (Оргеев).

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Статистика сезона 
 Молдавия. Спорт

Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
Чемпионат Молдавии по футболу
Спорт в Молдавии в 2009 году
Спорт в Молдавии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010